Herbert hace referencia a varios artículos:

Como apellido
 Johnny Herbert, piloto de Fórmula 1.
 Frank Herbert, escritor.
 Zbigniew Herbert, poeta.
 William Herbert, botánico.
 Ricki Herbert, entrenador de la Selección de fútbol de Nueva Zelanda.
 Matthew Herbert, músico británico.
 Pierre-Hugues Herbert, tenista francés.

Como nombre
 Edwin Herbert Land, inventor y físico estadounidense.
 Herbert Charles Brown, químico estadounidense de origen británico, premio Nobel de Química en 1979.
 Herbert Kitchener, militar y político británico de origen irlandés.
 Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.

Nombres masculinos